katarzynki – polski zwyczaj świąteczny
 katarzynki – Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny, żeńskie zgromadzenie zakonne
 katarzynki – rodzaj pierników o charakterystycznym kształcie
 „katarzynki” – tablice pamiątkowe tworzące Piernikową Aleję Gwiazd w Toruniu
 „katarzynki” – właśc. MMKS Katarzynki Toruń, żeńska drużyna koszykarska

miejscowości w Polsce:
 Katarzynki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno,
 Katarzynki – osada w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew,
 Katarzynki – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica,
 Katarzynki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława,
 Katarzynki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz.

Zobacz też 

 Katarzynka (ujednoznacznienie)